Ершо́в () — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 
 
 Ершов, Аркадий Витальевич (1936—2005) — украинский государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва
 Ершов, Артемий Ильич (1887—1943) — русский писатель.

Б

В 
 
 
 
 
 
 
 Ершов, Всеволод Петрович (1921—1994) — разведчик на фронте, журналист, киносценарист, сын П. А. Ершова.

Г

Д 
 Ершов, Денис Сергеевич (род. 1983) — украинский футболист, вратарь клуба «Алмалык».

Е 
 Ершов, Ефим Фёдорович (1904—1965) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

И 
 
 Ершов, Игорь Викторович (1934—2013) — российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Ершов, Игорь Николаевич (1922—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Ершов, Иероним (ум. 1792) — игумен Угрешского Николаевского монастыря, префект Московской духовной академии.

К 
 Ершов, Константин Владимирович (1935—1984) — советский актёр и кинорежиссёр, сценарист.

Л 
 Ершов, Лев Евфимиевич (1867—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.

М 
 Ершов, Максим Олегович (род. 1964) — советский и российский юрист, прокурор Мурманской (2006—2015) и Волгоградской (с 2015) областей.

Н

П

С 
 Ершов, Семён Никифорович — русский купец, годы активной деятельности которого пришлись на конец XVII века.
 
 Ершов, Сталь Александрович (1933—1998) — советский и российский ученый-международник, историк, экономист.
 Ершов, Степан Семёнович (1819—1893) — художник, академик Императорской Академии художеств.

Ф 
 Ершов, Феликс Иванович (род. 1931) — руководитель отдела интерферонов НИИ ЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор.
 Ершов, Фёдор Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Ю

Топонимы 
 Ершов — город в России.
 Ершов — хутор в Волгоградской области.
 Ершов — хутор в Карачаево-Черкесии.
 Ершов — станция Приволжской железной дороги.
 Ершов — предприятие железнодорожного транспорта в городе Ершов.
 Ершов — село в Семёновском районе Черниговской области Украины.